Ара Акопян:
 Акопян, Ара Левонович (род. 1962) — армянский политический деятель.
 Акопян, Ара Хачатурович (род. 1980) — армянский футболист, нападающий.